Okara bezeichnet:
 Okara (Lebensmittel), ein japanisches Lebensmittel
 Okara (Stadt), Stadt in Pakistan
 Okara (Schiff), britisches Kombischiff der Reederei British India Steam Navigation Company

Okara ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriel Okara (1921–2019), nigerianischer Schriftsteller